Marauense – abitanti di Marau
Marauense – abitanti di Maraú